Tate – sieć galerii sztuki w Wielkiej Brytanii
Gminy w USA:
 Tate (ang. Tate Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Tate (ang. Tate Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Tate (ang. Tate Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tate (ang. Tate County) – w stanie Missisipi